Pulau Kijang (Reteh), een plaats in Indonesië
Pulau Kijang (Kuantan Hilir), een plaats in Indonesië

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing